Натуральне число 214
 214 рік до нашої ери
 214 рік нашої ери